Ринкон Гранде има више значења:

 Ринкон Гранде (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон Гранде (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон Гранде (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ринкон Гранде (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ринкон Гранде (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ринкон Гранде (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ринкон Гранде (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринкон Гранде (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ринкон Гранде (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ринкон Гранде (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ринкон Гранде (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ринкон Гранде (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ринкон Гранде (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ринкон Гранде (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ринкон Гранде (Азакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Гранде (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Гранде (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Гранде (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Гранде (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Гранде (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику